Horní nádraží je součást názvu některých železničních stanic, často jako geografický opak dolního nádraží.

Současné stanice 
 Křenovice horní nádraží
 Litoměřice horní nádraží
 Mikulášovice horní nádraží
 Úštěk horní nádraží – obnoveno v roce 2022

Zrušené stanice 
 Nový Jičín horní nádraží

Neoficiální označení stanic 
Neoficiálně jsou takto označovány některé stanice, přičemž část z nich mohla tento název v minulosti nést i oficiálně.
 Brno hlavní nádraží
 Karlovy Vary
 Praha-Libeň